Die Saison 2002/03 war die 13. Spielzeit der Regionalliga als zweithöchste Spielklasse im Frauenfußball. 58 Mannschaften spielen in fünf Gruppen um den Aufstieg in die Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Die Meistertitel sicherten sich der Hamburger SV, der Uni SV Jena, der FC Gütersloh 2000, der 1. FC Saarbrücken und der SC Sand. Der Hamburger SV und der 1. FC Saarbrücken schafften in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Bundesliga.

Nord

Nordost 

Die Frauenfußballabteilungen des Uni SV Jena bzw. Fortuna Magdeburg werden als FF USV Jena bzw. Magdeburger FFC eigenständig.

West

Südwest 

Die SpVgg Biebertal Biebern zog am 10. September 2002 die Mannschaft zurück.

Süd

Literatur 
 

2002 03
Regionalliga 2002